

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5 
 Świerki – osada leśna w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno
 Świerki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda 
 Świerki – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin 
 Świerki – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Nowy Staw
 Świerki – osada w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Nowy Staw

Inne 
 Świerki – szczyt w Górach Kaczawskich

Zobacz też 
 Świerk

Linki zewnętrzne